Dies ist eine Liste der Städte und Siedlungen städtischen Typs in der ukrainischen Oblast Chmelnyzkyj.

Die folgende Tabelle enthält die Städte (fett dargestellt) und Siedlungen städtischen Typs der Oblast, ihre ukrainischen Namen, die Rajons, denen sie angehören, ihre Einwohnerzahlen für das Jahr 2017 sowie das Ortswappen.

Nachweis 

!
Chmelnyzkyj